Budynek Urzędu Miasta w Toruniu – budynek administracyjny położony przy placu Teatralnym w Toruniu. Siedziba m.in. Prezydenta Torunia i Rady Miasta.

Lokalizacja 
Budynek Urzędu Miasta znajduje się na obrzeżach Zespołu Staromiejskiego w bliskim sąsiedztwie Urzędu Marszałkowskiego i Teatru Horzycy. Część reprezentacyjna tego gmachu i główne wejście znajduje się przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8.

Historia 
Budynek został wzniesiony w latach 1899–1901 według projektu Hugona Hartunga i przeznaczony na siedzibę Starostwa Powiatowego (Kreishaus). Miejsce położenia budynku nie jest przypadkowe, wpisuje się bowiem w plan ówczesnych władz miasta, które przystąpiły do zabudowy pasa fortecznego wzdłuż dzisiejszej ulicy Wały gen. Sikorskiego budynkami użyteczności publicznej, wyznaczając tym samym nowe miejsca w mieście o charakterze reprezentacyjnym. Wybudowano w tamtym czasie siedziby dla Staży Ogniowej, Policji Miejskiej, Teatru Miejskiego, Sądu i Banku Rzeszy. Ten układ został również dostrzeżony i kontynuowany przez polskich planistów w okresie międzywojnia, dzięki czemu powstał budynek obecnego Urzędu Marszałkowskiego czy Banku Rolnego.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1920 roku budynek ten nie zmienił swego charakteru i nadal był siedzibą władz powiatowych, tym razem administracji polskiej i tę funkcję pełnił do 1939 roku.

Galeria

Zobacz też 
 Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
 Budynek Urzędu Miasta Torunia (ul. Wały gen. Sikorskiego 10)
 Budynek Urzędu Miasta Torunia (ul. Dominikańska 3)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Urzędu Miasta

Zabytki nieruchome w Toruniu
Budynki biurowe w Toruniu
Toruń